Чёрный карлик — многозначный термин.

 Чёрный карлик — вид компактных звёзд, остывший и вследствие этого не излучающий (или слабоизлучающий) в видимом диапазоне белый карлик.
 «Чёрный карлик» — исторический роман Вальтера Скотта, опубликованный в 1816 году.